Kościuszko pod Racławicami – dramat Władysława Ludwika Anczyca
 Kościuszko pod Racławicami – obraz Jana Matejki
 Kościuszko pod Racławicami – polski film z 1913 
 Kościuszko pod Racławicami – polski film z 1938